Турнір проводився вперше.

Перемогли Шерон Фічман та Ніна Стоянович, здолавши в фіналі пару Єлєна Остапенко та Галина Воскобоєва, 2–6, 7–6(7–1), [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання

Джерела
Основна сітка 

Baltic Open - Doubles
2019 Doubles